È stata la prima edizione del torneo e in finale Martina Hingis e Flavia Pennetta hanno sconfitto Cara Black e Caroline Garcia per 6-4, 5-7, [12-10].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)
  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai (semifinale)

  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
  Martina Hingis /  Flavia Pennetta (campionesse)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (ritirate,secondo turno)
  Cara Black /  Caroline Garcia (finale)

Wildcard 

  Bethanie Mattek-Sands /  Andrea Petković (Quarti di finale, ritirate)

  Wang Yafan /  Zhu Lin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2014
WTA Tour 2014